Жан де Ниве́ль (; Жан Нивельский)

Персоналии
 Жан де Нивель (1422 — 26 июня 1477) — аристократ из дома Монморанси, чьё имя стало частью присказки и песен французского языка; сын Жана II де Монморанси.
 Жан де Нивель — псевдоним, которым пользовался французский журналист Каниве, Шарль-Альфред (1839—1911).

Другое
  — фольклорный символ бельгийского города Нивеля.
 «Жан де Нивель» (; 1880) — опера французского композитора Лео Делиба; авторы либретто Филипп Жиль и Эдмон Гондине.

См. также 
 Нивель

Примечания